Província d'Agra, província (subah) de l'Imperi Mogol.
 Divisió d'Agra, antiga divisió administrativa a l'Índia Britànica i moderna divisió d'Uttar Pradesh a l'Índia.
 Districte d'Agra, districte de l'Índia Britànica i de l'estat d'Uttar Pradesh a l'Índia independent.
 Tahsil d'Agra, subdivisió del districte d'Agra.
 Presidència d'Agra, efímera entitat que va existir de 1833 a 1835 substituint les Províncies Cedides i Conquerides i substituïda per les Províncies del Nord-oest.
 Agra, ciutat de l'Índia, capital del districte i tahsil d'Agra.
 Canal d'Agra.
 Fort d'Agra.
 Agra Barkhera, thakurat (senyoriu) de l'agència de Bhopal.
 Agra (fusta), fusta odorífera que es produeix a l'illa de Hainan a la Xina.
 Agra (escarabat), coleopter de la família dels escarabats.
 Agra (Kansas), ciutat al comtat de Philipps, a Kansas.
 Agra (Oklahoma), ciutat al comtat de Lincoln, a Oklahoma.
 Agra, poble de l'Índia al districte de Khulna.
 Agra, poble de Lesbos a Grècia.
 Agra, poble de la província de Varese a Itàlia.
 Agra, antic municipi suís avui a Collina d'Oro.
 Agra, poblet de Susiana a la riba del Tigris.
 Agra, poblet de la península d'Aràbia, a la costa del Golf d'Akaba.
 Agra, llogaret del municipi de Boqueixón (La Corunya).
 Agra, llogaret del municipi de Cee (La Corunya).
 Agra, llogaret del municipi d'Oleiros (La Corunya).
 Agra, llogaret del municipi d'Oza dos Ríos (La Corunya).
 Agra, llogaret del municipi de Padrenda (Ourense).
 Agra, llogaret del municipi d'Hellín (Albacete).
 Agra, llogaret del municipi de Povon de Lanhoso (feligresia de Carreia, Portugal).
 Agra, llogaret del municipi de Villa Verde (feligresia d'Escariz, Portugal).
 Agra, llogaret del municipi de Santo Thyrso (feligresia de Paheira, Portugal).
 Agra, llogaret del municipi de Sé (feligresia de Lamego, Portugal).
 Agra, llogaret del municipi de Lamego (feligresia de Vimieiro, Porugal).
 Agra, llogaret del municipi de Vieira (feligresia de Rossas, Portugal).
 Agra, llogaret del municipi d'Amarante (feligresia de Feigueiró, Portugal).
 Agra, llogaret del municipi de Santo Thyrso (feligresia de Campo, Portugal).
 Riu Agra, riu de la província de San Jose a Costa Rica.
 La Agra, llogaret a la província d'Ourense.